Пас (от  «идти») — передача хода в различных играх. В карточных и настольных играх означает пропуск хода:
 Пас (бридж)
 Пас (деловые шахматы)
В спортивных играх означает передачу мяча или шайбы своему коллеге по команде:
 Пас (баскетбол)
 Пас (волейбол)
 Пас (гандбол)
 Пас (футбол)
 Пас (хоккей с шайбой)

Топоним 
 Пас (река) — река на севере Испании
 Вилья-Карлос-Пас — населённый пункт в Аргентине

Фамилия 
Пас ( — «мир») — испанская фамилия:
 Пас, Абель (1921—2009) — испанский историк.
 Пас, Адриан (род. 1966) — уругвайский футболист.
 Пас, Анибаль Луис (1917—2013) — уругвайский футболист.
 Пас, Антон (род. 1976) — испанский яхтсмен.
 Пас, Брейнер (род. 1997) — колумбийский футболист.
 Пас, Иполито Хесус (1917—2013) — аргентинский государственный деятель и дипломат.
 Пас, Лорна (род. 1970) — колумбийская актриса.
 Пас, Мартен (род. 1998) — нидерландский футболист.
 Пас, Мерседес (род. 1966) — аргентинская теннисистка.
 Пас, Неуэн (род. 1993) — аргентинский футболист.
 Пас, Октавио (1914—1998) — мексиканский поэт.
 Пас, Пабло (род. 1973) — аргентинский футболист.
 Пас, Рафаэль (род. 1965) — испанский футболист.
 Пас, Рубен (род. 1959) — уругвайский футболист.
 Пас, Сенель (род. 1950) — кубинский писатель.
 Пас, Хосе Мария (1791—1854) — аргентинский военачальник.
 Пас Кастильо-и-Рамирес, Сусанна (1863—1940) — венесуэльская монахиня.
 Пас Самора, Хайме (род. 1939) — боливийский политический деятель.
 Пас Эстенссоро, Виктор (1907—2001) — боливийский политический деятель.

 Пасс, Джо — американский джазовый гитарист.

Имя 
 Вега, Пас (род. 1976) — испанская актриса
 Уэрта, Пас де ла (род. 1984) — американская актриса

Аббревиатура

Другое 
 Пас — родовой знак (тамга) у коми